Halstö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halstö, Raseborg, Nyland, 
 Halstö, Ingå, Nyland,